Esches bezeichnet:
 Esches (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Oise
 Esches (Oise), französische Gemeinde im Département Oise